Parrod ist der Familienname folgender Personen:

 Caroline Parrod (1819–1855), deutsche Sängerin
 Francois Parrod (1809–??), deutscher Sänger